Седрик Кан (, 17 июня 1966, Париж) — французский кинорежиссёр, сценарист и актëр. Среди его фильмов: «Желание» (1998) и «Роберт Зукко» (2001), который был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».

Биография 
Седрик Кан родился в семье архитектора и матери-фармацевта. После того, как он получил степень бакалавра, уехал в столицу.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист 

 1994 — «Tous les garçons et les filles de leur âge…» (специальное упоминание ФИПРЕССИ на фестивале молодого кино в Торонто)
 1995 — Culpabilité zéro (телевизионный, сценарий совместно с И. Ферруки)
 2001 — Роберто Зукко / Roberto Succo (номинация на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля)
 2004 — Красные огни / Feux rouges (по роману Жоржа Сименона, номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля)
 2005 — L’Avion / Живой самолёт
 2009 — Regrets / Сожаления

Признание 
Председатель приёмной комиссии на вступительных экзаменах во Французскую Национальную киношколу (La Fémis, 2001).

Ссылки 

 
 Интервью, 2004 
 Рецензия на фильм Красные огни